Martin Emmrich e Christopher Kas erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non partecipare insieme.

Henri Kontinen e Jarkko Nieminen hanno vinto il torneo, battendo Daniele Bracciali e Andrej Golubev in finale, 6–1, 6-4.

Teste di serie

  Colin Fleming /  Scott Lipsky (primo turno)
  Julian Knowle /  Oliver Marach (primo turno)

  Martin Emmrich /  Lukáš Rosol (semifinale)
  Andre Begemann /  Robin Haase (quarti di finale)

Wildcard

  Thomas Pichl /  Andreas Seppi (primo turno)

  Gerald Melzer /  Jürgen Melzer (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bet-at-home Cup Kitzbühel 2014
ATP World Tour 2014